E. du Perron (1899-1940), Nederlands dichter, criticus en prozaschrijver
 Edgar du Perron (jurist) (1965), kleinzoon van bovengenoemde, Nederlands jurist